Nice o NICE puede referirse a:

Clubes 
 Olympique Gymnaste Club de Nice, club de fútbol francés, de la ciudad de Niza en Provenza-Alpes-Costa Azul.

Lugares 
 Niza, ciudad de Francia, cuyo topónimo francés es Nice.
 Nice, un lugar designado por el censo de California (Estados Unidos).

Mitología 
 Nice o Nike, diosa de la victoria en la mitología griega.

Música

Grupos 
 The Nice (1967-1970), grupo inglés.

Discos 
 ...Nice! (2000), disco del grupo Family Fantastic.
 Nice (2003), disco de Puffy AmiYumi.

Biología 
 NICE, código de identificación del Jardín botánico de Niza.

Medicina 
 NICE, acrónimo del National Institute for Health and Care Excellence, instituto de publicación de revisiones científicas en el campo de la medicina.

Otros 
 Nice, un tipo de galleta comercializada en países anglosajones.